Лос Кохос има више значења:

 Лос Кохос (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Кохос (Маркос Кастељанос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику